Sport Cabinda e Benfica (SCB), mais conhecido como Benfica de Cabinda, é um clube de futebol do município de Cabinda, a capital da província de Cabinda, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1992.

O clube foi campeão do Campeonato Provincial de Cabinda em 2002, 2003, 2008 e 2020, e vice-campeão em 2007. Foi também campeão da segunda divisão do campeonato provincial em 2015.

Clubes de futebol de Angola